Владимир Груше́цкий:
 Грушецкий, Владимир Игоревич (род. 1949) — российский независимый издатель, переводчик художественной литературы на русский язык.
 Грушецкий, Владимир Сергеевич (1759—1839) — сенатор, действительный тайный советник, герольдмейстер Двора.